Пеля:

Реки
 Пеля (приток Ежати)
 Пеля (приток Улса)